«За́втрак на траве́» — советский музыкальный художественный двухсерийный телефильм, снятый в 1979 году режиссёром Николаем Александровичем по мотивам рассказов Анатолия Черноусова. Первоначальное название фильма было «Будь готов!», но впоследствии его переименовали, вероятно, по одноимённой картине Клода Моне из альбома импрессионистов, подаренного пионервожатым Иваном Ковалёвым юному карикатуристу-сюрреалисту Диме Мурашкину.

Сюжет 
Абитуриент Иван Николаевич Ковалёв готовится к поступлению в институт. Его друг Сергей Павлович агитирует Ивана заниматься этой подготовкой в пионерском лагере в роли пионервожатого, где для этого якобы есть все необходимые условия. Иван соглашается, но уже через несколько дней сильно жалеет о своём решении: пионеры курят и игнорируют распорядок дня, а о покое и возможности позаниматься приходится только мечтать. Справиться с ними может только опытная учительница — педагог отряда Анна Петровна. Вдобавок ко всему группа ребят сбегает из лагеря в лес, где они пекут картошку в золе и поют песни. За это им грозит исключение из пионерлагеря. Иван решает отложить свою учёбу, взять на поруки ребят и включиться в пионерскую жизнь. Он на равных принимает участие в повседневной жизни своего отряда и завоёвывает авторитет.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария и стихов — Михаил Львовский
 Композитор — Владимир Шаинский
 Режиссёр-постановщик — Николай Александрович
 Оператор-постановщик — Владимир Брусин
 Художник-постановщик — Юрий Углов
 Балетмейстер — Геннадий Абрамов
 Пантомима — Илья Рутберг

Песни в фильме

См. также 
 Усатый нянь

Примечания

Ссылки 
 Сайт почитателей фильма
 Песни из фильма 
 Видеоотрывки песен из фильма
 «Завтрак на траве», фильм

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1979 года
Фильмы ТО «Экран»
Детские телефильмы СССР
Музыкальные телефильмы СССР
Телефильмы на русском языке
Экранизации рассказов
Фильмы о пионерских лагерях